Scottish Open 1998 steht für:

 Scottish Open 1998 (Badminton), Badmintonturnier
 Scottish Open 1998 (Snooker), Snookerturnier